Strada Armenească se poate referi la următoarele:

 Strada Armenească din București
 Strada Armenească din Chișinău
 Strada Armenească din Suceava